Schlenstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Schlenstedt (1932–2012), deutscher Literaturwissenschaftler
 Silvia Schlenstedt (1931–2011), deutsche Germanistin